

Понятово — село в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства
 Понятово — село в гміні Журомін Журомінського повіту Мазовецького воєводства